Степан Николаев:
 Николаев, Степан Герасимович (1902—1963) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Николаев, Степан Степанович (1789—1849) — генерал-лейтенант, наказной атаман Кавказского линейного казачьего войска.